Roy Mitchell, född 14 mars 1969, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyback som tillbringade en säsong i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Minnesota North Stars. Han producerade inga poäng (noll mål och noll assists) samt drog på sig inga utvisningsminuter på tre grundspelsmatcher. Mitchell spelade också för Canadiens de Sherbrooke, Fredericton Canadiens, Binghamton Rangers, Albany River Rats och Worcester Icecats i American Hockey League (AHL); Kalamazoo Wings i International Hockey League (IHL); Newcastle Cobras och Nottingham Panthers i Ice Hockey Superleague (BISL) samt Portland Winter Hawks i Western Hockey League (WHL).

Han draftades av Montreal Canadiens i nionde rundan i 1989 års draft som 188:e spelare totalt.

Mitchell är släkt med ishockeybacken Ian Mitchell, som spelar själv i NHL.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Roy Mitchell NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Roy Mitchell hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1969
Levande personer
Idrottare från Edmonton
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Spelare i Portland Winterhawks
Spelare valda i NHL Entry Draft 1989
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Spelare i Canadiens de Sherbrooke
Spelare i Fredericton Canadiens
Spelare i Kalamazoo Wings (1974–1995)
Spelare i Minnesota North Stars
Spelare i Binghamton Rangers
Spelare i Albany River Rats
Spelare i Worcester Icecats
Spelare i Newcastle Cobras
Spelare i Nottingham Panthers
Spelare i Idaho Steelheads (1997–2003)
Kanadensiska idrottare under 2000-talet